Самуи́л ( Шмуэ́ль "услышал Бог") может означать:
Имя
 Самуил — личное имя древнееврейского происхождения.
 Самуил — библейский пророк.
 Архангел Самуил
 Самуил из Негардеи (ок. 165—257) — вавилонский амора первого поколения; законоучитель, судья, врач и астроном; основатель Сурской школы, одной из Вавилонских талмудических академий.
 Самуил (болг. Самуил; ум. 1014) — царь Болгарии (980—1014) из династии Комитопулов. 

Фамилия
 Самуил, Александр Григорьевич (род. 1950) — молдавский дирижёр. Отец Татьяны Самуил.
 Самуил, Татьяна Александровна (род. 1974) — российская скрипачка.

Топоним
 Самуил — село, Разградская область Болгарии.
 Самуил — община, Разградская область Болгарии.

См. также 
 Миша-Самуил

Примечания